El término McFarland puede hacer referencia:

Localidades 
McFarland (California), en el estado de California, Estados Unidos.
McFarland (Kansas), en el estado de Kansas, Estados Unidos.
McFarland (Wisconsin), en el estado de Wisconsin, Estados Unidos.

Otros 
McFarland, USA, película deportiva que se desarrolla en la localidad californiana.